HXA steht für:
 China Express Airlines (ICAO-Code), chinesische Regionalfluggesellschaft

Hxa steht für:
 ein Gen der Spezies Mus musculus

Abkürzung